Liivaküla ist der Name mehrerer Dörfer in Estland:

 Liivaküla (Haapsalu) in der Stadtgemeinde Haapsalu
 Liivaküla (Lääne-Nigula) in der Landgemeinde Lääne-Nigula
 Liivaküle (Väike-Maarja) in der Landgemeinde Väike-Maarja